Frans Bonduel (1907 - 1998), coureur cycliste
 Oriane Bonduel, actrice française ayant joué de 1998 à 2010
 Stéphane Bonduel (1919-2021), homme politique français

Bonduel (Wisconsin), village des États-Unis

Articles connexes 
 , dont :
 Bonduelle : Entreprise de l'agra-alimentaire